Beclean több romániai település román neve:

 Bethlen, Beszterce-Naszód megye
 Betlen, Brassó megye
 Székelybetlenfalva, Hargita megye